Натуральне число 1239
 1239 рік до нашої ери
 1239 рік нашої ери